Храповицкий, Александр:
 Храповицкий, Александр Васильевич (1749—1801) — сенатор, статс-секретарь императрицы Екатерины II.
 Храповицкий, Александр Иванович (1787—1855) — полковник; участник Наполеоновских войн, кавалер Георгиевского оружия.